Randidrilus är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Coates och Erséus 1985. Randidrilus ingår i familjen småringmaskar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Småringmaskar
Randidrilus